UWP est un sigle de trois lettres qui désigne notamment :

En informatique,  est une architecture de développement d'application universelle, extension de Windows Runtime depuis Windows 10 

 Parti uni des travailleurs (Dominique)
 Parti uni des travailleurs (Sainte-Lucie)

Deux universités publiques américaines (en), du Wisconsin
 University of Wisconsin–Parkside
 University of Wisconsin–Platteville

Une maison d'édition :
 University of Westminster Press